Râul Balomir se poate referi la:

 Balomir - unul din cele două brațe prin care râul Cugir se varsă în râul Mureș
 Balomir - afluent al râului Jiul de Vest